She-Ra i księżniczki mocy () – amerykański serial animowany, produkcji DreamWorks Animation. Serial jest rebootem serialu She-Ra – księżniczka mocy. Jego showrunnerem jest ND Stevenson. Swoją premierę miał na platformie Netflix 13 listopada 2018.

Opis fabuły 
„She-Ra i księżniczki mocy” to opowieść o sierocie imieniem Adora, która porzuca poprzednie życie w złej Hordzie, gdy odkrywa magiczny miecz przemieniający ją w legendarną wojowniczą księżniczkę – tytułową She-Rę. Bohaterka odnajduje nową rodzinę po stronie Rebelii i mobilizuje grupę magicznych księżniczek do walki ze złem.

Obsada 
 Aimee Carrero – Adora / She-Ra
 Karen Fukuhara – Glimmer
 AJ Michalka – Catra
 Marcus Scribner – Bow
 Reshma Shetty – Angella
 Lorraine Toussaint – Shadow Weaver
 Lauren Ash – Scorpia
 Christine Woods – Entrapta
 Genesis Rodriguez – Perfuma
 Vella Lovell – Mermista
 Merit Leighton – Frosta
 Adam Ray – Swift Wind

Wersja polska 
 Kim Grygierzec – Adora / She-Ra
 Natalia Jankiewicz – Glimmer
 Aleksander Sosiński – Bow
 Paulina Łaba – Catra
 Martyna Szymańska –
 Scorpia,
 Piekarka (odc. 6, 33),
 Kapitan Octavia (odc. 34)
 Beata Olga Kowalska – 
 Shadow Weaver / Light Spinner,
 Grox (odc. 28)
 Tomasz Borkowski –
 Lord Hordak,
 Horde Prime (odc. 26, 39-42, 44-45, 48-49, 51-52),
 Klony (odc. 40-42, 44, 48, 51),
 Fałszywy Hordak (odc. 44-45, 47-48)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Królowa Angella

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona serialu w serwisie Netflix
 

Seriale telewizyjne o tematyce LGBT
Amerykańskie filmy o tematyce LGBT
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2018
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Seriale Netfliksa